Sergia lucens est une espèce de crevettes de la famille des Sergestidae.

Annexes

Références taxinomiques

Liens externes 
 
 

Sergestidae
Espèce de décapodes (nom scientifique)